Spacewatch är ett forskningsprojekt vid University of Arizona lett av Dr Robert S. McMillan. Syftet är att studera de mindre objekten i solsystemet såsom asteroider, kometer och många andra mindre objekt. Man använder sig främst av Kitt Peak-observatoriet utanför Tucson, Arizona. Projektet har lett till upptäckten av många himlakroppar, bland andra 20000 Varuna och två helt nya klasser av himlakroppar: små jordnära asteroider och avlägsna centaurer.

Spacewatch var först med en teknik där man använder automatisk fotografering av himlen med en CCD-kamera i ett teleskop och undersöker sedan resultatet med datorprogram för att se om något rör sig på bilderna.

Enligt Minor Planet Center upptäckte Spacewatchprojektet 179 145 småplaneter mellan 1985 och 2017.

Asteroiden 4255 Spacewatch som även är upptäckt av projektet, är uppkallad efter projektet.

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Spacewatch

Externa länkar
 http://spacewatch.lpl.arizona.edu/
 Kitt Peak National Observatory

Referenser 

Rymdforskning